Besten ist der Name von:
 Besten (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Besten (Eggermühlen), ein Ortsteil in Eggermühlen, Teil der Samtgemeinde Bersenbrück, im Norden des Landkreises Osnabrück in Niedersachsen.
 Ad den Besten (1923–2015), niederländischer Germanist, Essayist, Kirchenlieddichter und Übersetzer

Siehe auch:
 Beesten (Begriffsklärung)